Andrés Herrera puede referirse a las siguientes personas:

 Andrés Herrera (1980-), exfutbolista colombiano;
 Andrés Herrera (1998-), futbolista argentino.